Situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública que requiere la intervención coordinada de los poderes públicos y de los ciudadanos para la protección y socorro de personas y bienes.

Seguridad ciudadana 

 El estado de emergencia, figura constitucional prevista en muchos países.
 Medicina de emergencia.
 Emergencia (desastre)

Geología 
 Emergencia como el proceso de aparición de estructuras complejas a partir de reglas simples.

Filosofía
Emergencia (filosofía)

Enlaces externos